Huard steht für: 

 Huard (Landmaschinen), ein Landmaschinenhersteller 

Huard ist der Familienname folgender Personen: 

 Laurent Huard (* 1973), französischer Fußballspieler 
 Léonard Huard de Saint-Aubin (1770–1812), französischer General 
 Nick Huard (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrick Huard (* 1969), kanadischer Schauspieler und Drehbuchautor